John Shanks est un nom pouvant désigner:

John P. C. Shanks (1826-1901), officier et homme politique américain
 (né en 1964), compositeur et guitariste américain

Voir aussi

Shanks, John